

Muziek 
 Killer (Adamski), een nummer van Adamski uit 1990
 Killer (single van Sharon Doorson), een nummer van Sharon Doorson uit 2013
 Killer (album van Sharon Doorson), een album van Sharon Doorson uit 2013
 Killer (band), een Belgische metalband

Films 
 Le Tueur (1972, Engelse titel Killer) van Denys de La Patellière met Jean Gabin
 Killer (1994) van Mark Malone met Anthony LaPaglia
 Killer: A Journal of Murder (1995) van Tim Metcalfe met James Woods en Robert Sean Leonard